HND est un sigle qui peut faire référence à :
 Hrvatski nezavisni demokrati (en français, Démocrates indépendants croates), un parti politique croate ;
 Hôpital Notre-Dame de Montréal, un hôpital à Montréal ;
 , un diplôme anglais.

HND est un code qui peut signifier :
 Honduras,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

Code
Code IATA des aéroports